Rosa je lahko: 

 Rosa, žensko osebno ime
 Rosa, pojav usedanja vode iz zraka
 Rosa rastlinski rod vrtnic

Priimek 
 Igor Rosa (*1947), slovenski industrijski oblikovalec
 Jurij Rosa (*1955), slovenski zgodovinar, arhivist, domoznanec